Parti communiste marxiste-léniniste est un nom notamment porté par :
 Parti communiste marxiste-léniniste, parti clandestin turc fondé en 1994 ;
 Parti communiste marxiste-léniniste de l'Équateur, parti équatorien fondé en 1964 ;
 Parti communiste marxiste-léniniste de France, parti français actif de 1967 à 1988 ;
 Parti communiste marxiste-léniniste du Venezuela, parti vénézuélien fondé en 2009 ;
 Parti communiste (Marxiste-léniniste) italien, parti italien actif de 1968 à 1978 ;
 Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste, parti clandestin turc fondé en 1972.